Egidio Giaroli – scultore italiano
 Gino Giaroli – allenatore di calcio e calciatore italiano